182 км, 182-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов.

182 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 668085.

182 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский	край). Код 767011.
 182 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская	область). Код 802930.
 182 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская	область). Код 816044.
 182 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская	область). Код 595842.

182 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская	область). Код 451928.